Маріїнська гімназія () — загальна назва жіночих середніх загальноосвітніх навчальних закладів з 7-річним навчанням імператриці Марії , іменованих на честь імператриці Марії Олександрівни (дружини Олександра II). У 1894 році в Російській імперії було 30 гімназій Відомства установ імператриці Марії: в них навчались 9945 вихованок. Більшість гімназій були закриті після Жовтневого перевороту.

Назва «Маріїнська» є власною, «дарованою» або «дозволеною» окремою постановою міністерства на честь імператриці Марії Олександрівни – покровительки навчального закладу. З 1882 р. з’явилася ще одна категорія Маріїнських училищ, заснованих за ініціативою імператриці Марії Федорівни, «для тих дівчат, які через суспільне й матеріальне становище батьків не потребують гімназійної чи інститутської освіти і, отримавши початкову загальну освіту, бажають присвятити себе вивченню ремесел у професійних школах».

За статутом 1862 р. у маріїнських гімназіях здобувати освіту могли дівчата усіх віросповідань, у тому числі й іудейського. У 1880 р. найбільше учениць-іудейок було у Києво-Подільській гімназії – близько 1/6 загального числа вихованок.

До навчання у маріїнських гімназіях допускалися дівчата усіх станів, що підтверджується аналізом соціального складу учениць. При цьому впродовж другої половини ХІХ ст. поступово зростала частка дітей міських станів (з 27,3% до 36,5%, тобто на 9,2%), а кількість дворянок зменшувалася (з 54,3% до 50,2% – на 4,1%)34. Але темпи цього процесу були повільнішими порівняно з жіночими закладами освітянського відомства. Наприклад, у міністерських гімназіях Київського навчального округу за цей же період частка дітей міщан стала більшою на 11,7%, а дворянок зменшилася на 8,9%35. Таким чином, у маріїнських гімназіях переважали представниці дворянського стану. Винятком була Києво-Подільська гімназія, де більшість учениць належала до міських станів. Це пояснювалося активною участю у заснуванні закладу київського купецтва 

Маріїнські жіночі гімназії на території України: 

 Маріїнська жіноча гімназія (Катеринослав) (з 1870)
 Маріїнська жіноча гімназія (Кам'янець-Подільський) (з 1867)
 Маріїнська жіноча гімназія ( Кременчук, Україна ) 
 Маріїнська жіноча гімназія (Маріуполь) (з 1875)
 Маріїнська жіноча гімназія (Миколаїв) (з 20 вересня 1870 роки)
 Маріїнська жіноча гімназія (Одеса) (з 1868)
 Маріїнська жіноча гімназія (Таганрог) (з 1862) 
 Маріїнська жіноча гімназія (Херсон)
 Маріїнська жіноча гімназія (Київ)
 Маріїнська жіноча гімназія (Житомир)
 Маріїнська жіноча гімназія (Полтава)
 Маріїнська жіноча гімназія (Харків)

Примітки

Джерела 
 Діяльність в Україні жіночих гімназій відомства установ імператриці Марії (друга половина ХІХ століття)  / Т. Тронько // Сіверянський літопис. — 2014. — № 6. — С. 290-297. — Бібліогр.: 57 назв. — укр.

Маріїнські гімназії